Kommission har flere betydninger:

 Kommission (politik) – en politisk arbejdsgruppe
 Kommission (erhverv) – et aftaleforhold, hvor en person mod vederlag sælger en vare for en anden person på dennes regning. 
 Kommissionsdomstol – en domstol besående af udnævnte juridiske dommere uden dømmende myndighed.